ArchéoSciences, Revue d'Archéométrie (abrégé en ArchéoSciences) est une revue scientifique à comité de lecture qui publie des articles de recherches concernant les techniques scientifiques dans le domaine de l'archéologie. Le journal est édité annuellement par le Groupe des méthodes pluridisciplinaires contribuant à l'archéologie. 
ArchéoSciences est référencée sur Index savant.

Actuellement, la direction de publication est dirigée par Yona Waksman.

Références 

Revue d'archéologie
Titre de presse créé en 1977